Il termine vinca, oltre ad indicare la voce verbale del verbo vincere, può riferirsi a:

Acronimi 
 Valutazione di incidenza ambientale

Botanica 
 Vinca – genere di piante della famiglia delle Apocinacee, comprendente specie erbacee note con il nome comune di "pervinca"

Geografia 
 Vinca – frazione italiana di Fivizzano
 Vinča – villaggio serbo della municipalità di Grocka
 Vinča – villaggio serbo della municipalità di Topola
 Vinça – comune francese
 Cantone di Vinça – cantone francese

Persone 
 Maria Vinca – pittrice italiana

Preistoria 
 Cultura di Vinča – cultura preistorica sviluppatasi nella penisola Balcanica tra il VI e il III millennio a.C.
 Scrittura Vinča – insieme di caratteri trovati su alcuni manufatti preistorici provenienti dall'Europa sud-orientale